Název Faustynów může označovat

Sídla nebo jejich části v Polsku

 Faustynów (Gmina Zelów), obec v Lodžském vojvodství v okrese Bełchatów, v gmině Zelów
 Faustynów (Gmina Kleszczów), zaniklá obec v Lodžském vojvodství v okrese Bełchatów, v gmině Kleszczów

Jiné

 Faustynov – česká podoba polského názvu Faustynów (uváděná v literatuře)

Externí odkazy